Personen:
 Carlos Valderrama (1961), een Colombiaans voetballer
 Teopisto Alberto (1912-1996), een Filipijns rooms-katholiek geestelijke
 Wilmer Valderrama (1980), een Amerikaans acteur

Overig:
 Valderrama (Antique), een gemeente in de Filipijnse provincie Antique
 Valderrama Golf Club, een Spaanse golfclub
 Andalucia Valderrama Masters 2010, een golftoernooi